Вита́лий Дми́триевич Рого́жа (род. 26 октября (24 ноября) 1947, с. Мураховка, Березнеговатский район, Николаевская область, Украинская ССР) — украинский поэт, прозаик, драматург. Автор романов «Запороги: роман-трилогия» ч.1 «Петр Сагайдачный», ч.2 «Богдан Хмельницкий», ч.3 «Иван Мазепа».
Роман «Запороги: роман-трилогия» ч. 1 «Петр Сагайдачный» отмечен премией Президента Украины "Украинская книга года" 2015 года

Биография 
Виталий Рогожа родился 26 октября 1947 года в селе Мураховка, Березнеговатского района, Николаевской области. Но по семейным обстоятельствам в свидетельстве о рождении стоит дата 24 ноября.

Стихи начал писать ещё в школе, после окончания которой приехал в Николаев, работал на заводе имени 61-го Коммунара. Окончил Одесский инженерно-строительный институт.

Библиография 
Проза

 «Запороги: роман-трилогия»:

 «Петр Сагайдачный» (Киев: Саммит-Книга, 2014)

 «Богдан Хмельницкий» (Киев: Саммит-Книга, 2015)

 «Иван Мазепа»(Киев: Саммит-Книга, 2015)

 Роман в трех книгах «На изломе империй»
 
«Не отдадим Украину никому!» (Київ: Самміт-Книга, 2019)  
«Голгофа Украинского народа» (роман в процесі написання)
«Свобода или смерть» (в планах автора)

Примечания

Ссылки 
 Встреча с номинантом на премию Президента Украины «Украинская книга года-2015»
 Виталий Рогожа «Петр Сагайдачный»
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 314/2016
 САГАЙДАЧНЫЙ, ХМЕЛЬНИЦКИЙ, МАЗЕПА: ТРИ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА УКРАИНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, — ВИТАЛИЙ РОГОЖА

Писатели СССР
Писатели Украины